

Personalità
 Corbellini – cognome italiano
 Antonio Corbellini – architetto italiano
 Carlo Corbellini – architetto italiano
 Domenico Corbellini – architetto italiano
 Gilberto Corbellini (1958) – filosofo italiano
 Giorgio Corbellini (1947-2019) – vescovo italiano
 Guido Corbellini (1890-1976) – politico e ingegnere italiano
 Isabella Corbellini (1972) – atleta italiana
 Vanni Corbellini (1955) – attore italiano
 Vital Corbellini (1959) – vescovo brasiliano

Altro
 Carrozza Corbellini – tipo di carrozza ferroviaria